Кляйн (от  — маленький) — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители:
 Кляйн, Айка (род. 1982) — немецкая шорт-трекистка.
 Кляйн, Альфред (1912—1972) — гауптшарфюрер СС и начальник крематория в концлагере Заксенхаузен.
 Кляйн, Вилли (1927—1997) — западногерманский горнолыжник.
 Кляйн, Гидеон (1919—1945) — чешский композитор и пианист еврейского происхождения.
 Кляйн, Доминик (род. 1983) — немецкий гандболист, левый крайний команды «Киль» и сборной Германии, чемпион мира 2007 года.
 Кляйн, Ева (род. 1925) — венгерско-шведский учёный-иммунолог.
 Кляйн, Жаклин (род. 1937) — американская гимнастка и тренер.
 Кляйн, Ив (1928—1962) — французский художник.
  (1937—2021) — сербский филолог-италист, член Сербской академии наук и искусств с 2000 года.
 Кляйн, Иван Григорьевич (род. 1959) — российский политик; мэр Томска (2013—2022), депутат Думы Томской области (1997—2013).
 Кляйн, Изабель (род. 1984) — немецкая гандболистка, правая крайняя и защитница клуба «Букстехудер» и сборной Германии.
 Кляйн, Катерина (1910—1985) — американская конькобежка, чемпионка мира по классическому многоборью.
 Кляйн, Кельвин (род. 1942) — американский дизайнер одежды.
 Кляйн, Кристина (род. 1990) — немецкая рок-певица, выступающая под псевдонимом LaFee.
 Кляйн, Линда — американская медсестра, актриса, продюсер и сценарист.
 Кляйн, Людвиг (1868—1945) — немецкий инженер-механик, профессор и ректор Ганноверского университета.
 Кляйн, Мартин (род. 1984) — чешский футболист, защитник казахстанского клуба «Жетысу».
 Кляйн, Мелани (1882—1960) — британский психоаналитик.
 Кляйн, Михаэль (1959—1993) — румынский футболист.
 Кляйн, Миша (род. 1990) — российский диджей, резидент Крупнейшего Российского музыкального лейбла «Luxury Music» и главного afterparty Москвы «Pur Pur», автор одного из самых популярных музыкальных подкастов «Misha Klein — Deep», а также множества ремиксов на синглы мировых звезд.
 Кляйн, Наоми (род. 1970) — канадская журналистка и социолог, один из идеологов альтерглобализма.
 Кляйн, Натан (1916—1983) — американский психиатр.
 Кляйн, Норберт Ян Непомук (1866—1933) — епископ Брно (1916—1926) и 59-й Гроссмейстер Тевтонского ордена (1923—1933).
 Кляйн, Ольга — российская певица.
 Кляйн, Питер (род. 1945) — американский антрепренёр, организатор балетов и театральных постановок.
 Кляйн, Рихард — немецкий художник, профессор искусств, автор дизайна наград Третьего рейха.
 Кляйн, Саша (род. 1985) — немецкий спортсмен, прыгун в воду.
 Кляйн, Уильям (1928—2022) — французский фотограф и кинорежиссёр.
 Кляйн, Феликс (1849—1925) — немецкий математик.
 Кляйн, Флориан (род. 1986) — австрийский футболист, правый защитник клуба «Ред Булл» и национальной сборной.
 Кляйн, Фриц (1888—1945) — концлагерный врач.
 Кляйн, Ханс-Дитер (род. 1940) — современный австрийский философ, эмерит-профессор философии Венского университета.
 Кляйн, Шани (род. 1984) — израильская актриса.
 Кляйн, Юлиана (род. 1966) — немецкий композитор и музыкальный издатель.
 Кляйн, Яир (Иаир Кляйн; род. 1943) — бывший подполковник израильской армии, основатель частной компании наемников «Ход а-ханит».

См. также 
 Клейн 
 Клайн
 Кляйнов
 Клейнман